Gordon Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Gordon Island (Penobscot County, Maine)
 Gordon Island (Washington County, Maine)
 Gordon Island (Virginia)
 Gordon Island (Washington)

in Chile:
 Gordon Island (Feuerland)